Mikola Ferenc (1520 k.–1568 után) az erdélyi fejedelmi tanács tagja
 Mikola Ferenc (1861–1926) szobrász- és éremművész